Соревнования в спринте свободным стилем среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 21 февраля. 

Норвежка Майкен Касперсен Фалла завоевала золото в этой дисциплине на втором чемпионате мира подряд. Также она была третьей в личном спринте на чемпионатах мира 2013 и 2015 годов. Стина Нильссон завоевала свою вторую серебряную медаль в личном спринте после чемпионата мира 2015 года.

Медалисты

Результаты

Четвертьфиналы 
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Четвертьфинал 1

Четвертьфинал 2

Четвертьфинал 3

Четвертьфинал 4

Четвертьфинал 5

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019